

Biografia

Carriera

Giocatore

Statistiche

Presenze e reti nei club

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale austriaca